Мейер (, , ) — распространённая немецкая фамилия, также топоним.

Фамилия

А 
 Мейер, Август Фёдорович (1779—1857) — российский горный инженер немецкого происхождения, обер-бергмейстер.
 Мейер, Август Фердинанд (1811—1894) — немецкий писатель и поэт, известный под именем Фридриха Брунольда.
 
  (1832—1908) — германский политический деятель и журналист, юрист.
 Мейер, Александр Александрович (1874—1939) — петербургский мыслитель и общественный деятель, педагог.
 Мейер, Алексей Петрович (1896—1962) — советский военачальник, начальник военных школ, военный лётчик, полковник.
 Мейер, Алехандра (1937—2007) — мексиканская актриса.
 Мейер, Альберт (1870—1953) — швейцарский политик, президент Швейцарии.
 Мейер, Альва (1888—1939) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 
 Мейер, Анджей (1955—2016) — польский экономист, предприниматель и политик. В 2014—2015 годах подляский воевода.
 Мейер, Андрей Казимирович (1742—1807) — генерал-майор, писатель, историк, этнограф.
 Мейер, Арнольд (1905—1965) — голландский политический деятель, священник.
 Мейер, Артур (1850—1922) — немецкий ботаник, клеточный биолог и специалист по фармакогнозии.
 Мейер, Артюр (1844—1924) — французский журналист, патрон французской прессы.

Б 
 Мейер, Барбара (кёрлингистка) — швейцарская кёрлингистка.
 Мейер, Барбара Джин (род. 1949) — американский биолог, специалист по структуре и функциям хромосом.
 Мейер, Бернхард (1767—1836) — немецкий врач и натуралист (ботаник, орнитолог)
 Мейер, Бертран (род. 1950) — создатель языка программирования «Эйфель».
 Мейер, Бесс — американская актриса театра и кино.
 Мейер, Брекин (род. 1974) — американский актёр, продюсер, сценарист и ударник.
 Мейер, Брур (1885—1956) — фигурист из Швеции, бронзовый призёр чемпионата мира 1906 года.

В 
 Мейер, Виктор (1848—1897) — немецкий химик.
 Мейер, Вольфганг (род. 1936) — немецкий математик.

Г 
 Мейер, Ганс (1858—1929) — немецкий путешественник.
 Мейер, Ганс-Вильгельм (1824—1895) — выдающийся датский отиатр.
  (1800—1873) — немецкий богослов.
 Мейер, Георг (1841—1900) — немецкий юрист.
 Мейер, Георг-Герман (1815—1892) — германский анатом.
 Мейер, Георг Фридрих Вильгельм (1782—1856) — немецкий ботаник и врач.
 Мейер, Георгий Эрнестович — футбольный тренер.
 Мейер, Герман (1801—1869) — немецкий палеонтолог.
 Мейер, Гисле Мартенс (род. 1975) — норвежский музыкант, композитор, продюсер, создатель проектов Ugress, Nebular Spool и т. д.
 Мейер, Густав (1850—1900) — немецкий лингвист.

Д 
  (1909—1996) — французский политический деятель.
 Мейер, Дебора (род. 1931) — американский педагог и теоретик образования.
 Мейер, Деон (род. 1958) — южноафриканский писатель, работающий в детективном жанре.
 Мейер, Дженнифер (род. 1977) — американский дизайнер драгоценностей.
 Мейер, Дина (род. 1968) — американская киноактриса.
 Мейер, Джон (род. 1977) — американский автор-песенник и исполнитель, гитарист и клавишник.
 Мейер, Джордж — американский гимнаст и легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Мейер, Дмитрий Иванович (1819—1856) — русский юрист-цивилист.

Е 
 Мейер, Егор Егорович (1822—1867) — русский художник—пейзажист, академик Императорской Академия художеств.

Ж 
 Мейер, Жорж (1886—1967) — французский кинооператор, работавший в России, один из пионеров российского кинематографа.

З 
 Мейер, Зигберт (1840—1883) — немецкий писатель, писавший под псевдонимом Siegmey

И 
 
 Мейер, Иван Карлович (1854—1916) — русский деятель здравоохранения, врач.
 Мейер, Иоганнес (1422—1485) — швейцарский и немецкий хронист и богослов, монах-доминиканец.
 Мейер, Иоганн Генрих (1759—1832) — немецкий живописец и искусствовед.
 Мейер, Иоганн-Георг (1813—1886) — немецкий живописец, прозванный по месту рождения Бременским.
 Мейер, Иосиф (1796—1852) — немецкий издатель и промышленный деятель.

К 
 
 Мейер, Керстин (1928—2020) — шведская оперная певица (меццо-сопрано).
 Мейер, Кирстин (1861—1941) — датский физик.
 Мейер, Клаус-Август-Эдуард (1856—1919) — немецкий живописец-жанрист.
 Мейер, Конрад Фердинанд (1825—1898) — швейцарский поэт и новеллист.
 Мейер, Константин Игнатьевич (1881—1965) — советский ботаник, профессор, автор одной из теорий эволюции.
 Мейер, Кристиан (род. 1970) — перуанский актёр.
 Мейер, Куно (1858—1919) — немецкий кельтолог, лингвист, преподаватель древнеирландского языка.
 Мейер, Курт (1910—1961) — немецкий военный деятель, один из командиров дивизии СС «Гитлерюгенд».
 Мейер, Кшиштоф (род. 1943) — польский композитор, пианист, педагог, музыковед.
 Мейер, Кэмерон (род. 1988) — австралийский велогонщик.

Л 
 Мейер, Лео (1830—1910) — филолог.
 Мейер, Леопольд фон (1816—1883) — пианист и композитор.
 Мейер, Лодевейк (1629—1681) — голландский врач, переводчик, лексикограф и драматург.
 
  (1769—1841) — швейцарский историк.

М 
 Мейер, Макс (1873—1967) — германо-американский психолог и музыкальный теоретик.
 Мейер, Макс Вильгельм (1853—1910) — немецкий астроном, натуралист и писатель. Один из основателей и директор астрономического общества «Урания».
 Мейер, Максим Михайлович (род. 1967) — российский политолог.
 Мейер, Марина Николаевна (1927—2001) — советский, российский зоолог, териолог.
 Мейер, Марисса (род. 1984) — американская писательница-фантастка.
 Мейер, Марсель (1897—1958) — французская пианистка.
 Мейер, Михаил Серафимович (1936—2022) — российский историк-тюрколог, специалист по османской истории.
 Мейер, Михаэла (род. 1993) — шведская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Н 
 Мейер, Николас (род. 1945) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и писатель.
 Мейер, Николай Фёдорович (1889—1946) — советский энтомолог, гименоптеролог.
 Мейер, Нонна Владимировна (1922—2017) — русская актриса, жена М. М. Яншина

О 
 Мейер, Ольга де (1871—1930) — английская красавица прекрасной эпохи, «светская львица», покровительница искусств.
 Мейер, Отто Эрнст (1897—1966) — бразильский бизнесмен немецкого происхождения, основатель авиакомпании VARIG.
  — немецкий юрист

П 
 
 Мейер, Пётр Петрович (1860—1925) — генерал-майор, Ростовский-на-Дону градоначальник в 1916—1917 гг.
 Мейер, Поль (род. 1965) — французский кларнетист и дирижёр.
 Мейер, Поль (1840—1917) — французский филолог.
 Мейер, Поль Андре (1934—2003) — французский математик, один из создателей общей теории стохастических процессов.

Р 
 Мейер, Расс (1922—2004) — американский кинорежиссёр.
 Мейер, Рахиль (1806—1874) — немецкая писательница, известная под псевдонимом Rahel.
 Мейер, Рене (1895—1972) — французский политик, премьер-министр Франции.
 Мейер, Ричард (род. 1934) — американский архитектор.
 Мейер, Ричард (род. 1934) — профессор психологии Калифорнийского университета.
 Мейер, Рихард (1860—1914) — германист и историк литературы.
 Мейер, Роберт (1855—1914) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании.
 Мейер, Рой (род. 1991) — нидерландский спортсмен, борец дзюдо.
 Мейер, Рудольф (более известен как Рудольф Мате; 1898—1964) — американский кинооператор и кинорежиссёр польского происхождения.
 Мейер, Рудольф (1839—1899) — немецкий экономист.

С 
 Мейер, Сид (род. 1954) — американский разработчик компьютерных игр.

Т 
 Мейер, Тео (1965) — голландский дзюдоист.
 Мейер, Теодоро (1910—1972) — аргентинский ботаник немецкого происхождения.
 Мейер, Теофил Фёдорович (, 1865—1934) — епископ Евангелическо-лютеранской церкви в России, доктор теологии.
  (1824—1908) — норвежский бизнесмен в сфере недвижимости и лесного хозяйства в Осло.

Ф 
 Мейер, Фёдор Егорович (Friedrich Meyer von Waldeck, 1824—1899) — немецко-русский писатель.
 Мейер, Френк Николас (1875—1918) — американский ботаник.

Х 
 Мейер, Хан (род. 1945) — нидерландский футболист.
 Мейер, Ханнес (1889—1954) — швейцарский архитектор.
 Мейер, Хейн (род. 1961) — нидерландский шашист (международные шашки).
 Мейер, Христиан Филиппович (1789—1848) — архитектор, академик и профессор Императорской академии художеств.

Ш 
 Мейер, Шмуэль (род. 1957) — франко-израильский писатель и поэт, лауреат Гонкуровской премии (2021).

Э 
 Мейер, Эвальд (1911—2003) — немецкий художник, график, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
 Мейер, Эдуард (1855—1930) — немецкий историк.
 Мейер, Эдуард Андреевич (1859—1928) — русский зоолог.
 Мейер, Элард Гуго (1837—1908) — филолог-германист.
 Мейер, Элен (род. 1970) — голландская спортсменка, гребчиха.
 Мейер, Эрик (род. 1969) — завершивший карьеру голландский футболист, нападающий.
 Мейер, Эрик (политик) (род. 1944) — голландский социалист, евродепутат.
 Мейер, Эрнст (1887—1930) — деятель немецкого социал-демократического и коммунистического движения.
 Мейер, Эрнст (1791—1858) — немецкий ботаник, профессор ботаники и врач.
 Мейер, Эрнст Генрих (?—1866) — ориенталист

Ю 
 Мейер, Юлиус (1830—1893) — историк искусства и художественный критик.
 Мейер, Юлиус Лотар (1830—1895) — немецкий химик.

Я 
 Мейер, Якоб (1905—1943) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Мейер, Яцек Лешек (более известен под псевдонимом Мезо; род. 1982) — польский рэпер и диктор на радио.

Двойные фамилии 
 Захаров-Мейер, Лев Николаевич (1899—1937) — деятель советских спецслужб.
 Канне-Мейер, Кора (1929—2020) — нидерландская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог.
 Мейер-Вёльден, Алессандра (род. 1983) — немецкая модель, актриса, дизайнер ювелирных украшений.
 Мейер-Луц, Вильгельм (1829—1903) — немецкий композитор и дирижёр.
 Мейер-Любке, Вильгельм (1861—1936) — филолог-романист.
 Сигтенхорст-Мейер, Бернхард ван ден (1888—1953) — нидерландский композитор, пианист и музыковед.
 Мейер-Хетлинг, Конрад (1901—1973) — немецкий учёный-аграрник, профессор, один из руководителей системы сельскохозяйственного обучения и аграрных исследований в эпоху Третьего рейха.

Топоним 
 Мейер — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Мейер — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).

Прочее 
 Паровоз системы Мейера — сочленённый паровоз, обычно танковый, экипажная часть которого состоит из двух независимых тележек.
 Мейер де Шауэнси, Родольф (1901—1984) — американский орнитолог.
 Лимон Мейера — гибридный вид растений рода Цитрус семейства Рутовые.

См. также

Примечания